Пус-кафе () е коктейл, който се състои от ликьори, концентрати, може и сиропи, които остават отделени един от друг на слоеве поради различната си плътност. Различните съставки се добавят като се започне с най-плътната. Колкото повече захар има, толкова по-тежък е продуктът. Използва се тясна конусобразна чаша, изработена от тънко стъкло. Различните слоеве се оформят директно в чашата, чрез внимателно разливане на по-лекия над по-тежкия продукт. Оформянето на пластовете се постига с помощта на барова лъжица, чийто връх е на нивото на предния слой.

Примерна рецепта 
Всичко е в съотношение 1:1.
 гренадин
 ликьор шартрьоз
 ликьор Creme de Cassis
 ликьор White Crème de cacao
 бренди

Коктейли